Michel Taubmann, un journaliste français (1956 -).
 William Taubman, un historien américain (1940 -).